London Sevens 2006 – szósta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 3–4 czerwca 2006 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc ósmym turniejem sezonu 2005/2006.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były ósmym turniejem sezonu 2005/2006 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2006 roku. Składy zespołów.

Przed turniejem szansę na wyprzedzenie Fidżyjczyków w klasyfikacji generalnej cyklu mieli jeszcze Anglicy, jednak musieliby wygrać te zawody i liczyć, by ich rywale uplasowali się w nich poniżej szóstej lokaty. Fazę grupową bez porażki zakończyły Nowa Zelandia, RPA i Fidżi, Anglicy zaś przodowali w wyrównanej grupie. Ćwierćfinałowe zwycięstwo reprezentacji Fidżi nad Kenią dało im pierwszy w historii triumf w klasyfikacji generalnej cyklu, zwyciężyli też w tym turnieju po wysokim finałowym zwycięstwie nad Samoa.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2005/2006)
London Sevens
2006 w Anglii